Donald Woods (1906–1998) – kanadyjsko-amerykański aktor
 Donald Devereux Woods (1912–1964) – brytyjski mikrobiolog
 Donald Woods (1933–2001) – południowoafrykański dziennikarz i aktywista polityczny
 Don Woods (ur. 1951) – amerykański futbolista
 Don Woods (ur. 1954) – amerykański programista i twórca gier